

Patronyme 

 Auguste Berthon (-), homme politique français ;
 André Berthon (-), homme politique français ;
 Céline Berthon (-), directrice centrale de la Sécurité publique ;
 Enzo Berthon (-), karatéka français ;
 Éric Berthon (-), skieur acrobatique français ;
 George Théodore Berthon, peintre français du , fils de René Théodore Berthon ;
 Jean-Claude Berthon (-), journaliste et homme de presse française spécialisé dans le rock ;
 Laurie Berthon, coureuse cycliste française née le  ;
 Lucienne Berthon (-), artiste peintre française ;
 Maurice Alexandre Berthon (1888-1914), artiste peintre français ;
 Nathanaël Berthon, pilote automobile français né le  ;
 Nicolas Berthon (-), peintre réaliste français ;
 Paul Berthon (-), peintre, graphiste et affichiste français de l'époque Art nouveau ;
 René Théodore Berthon (1776-1859), artiste peintre français.

Autre 
 Berthon, petit canot pliable en toile imperméable.

Berthon